Coppa dei Balcani 1976 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1973-1976 – edizione della competizione calcistica per nazionali